Інтегра́ція  або Інтеґра́ція (від  — ціле,  — відновлення):

 поєднання, взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення й утворення взаємозв'язків;
 згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і громадських структур в рамках регіону, країни, світу.
 інтеграція економічна — процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання економік ряду країн.
 інтеграція соціальна — наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами.
 інтеграція культурна — асиміляція різнорідних елементів культури в єдину культуру.
 інтеграція мов — процес мовної еволюції, що полягає у зближенні різних діалектів і мов аж до їхнього злиття.
 інтеграція в біології — процес упорядкування, узгодження і об'єднання структур і функцій у цілісному організмі, характерний для живих систем на кожному з рівнів їх організації.
 інтеграція у фізіології — функціональне об'єднання окремих фізіологічних механізмів у складну координовану пристосувальну діяльність цілісного організму.

Термін інтеграція використовується й для характеристики процесу зближення і зв'язку наук, що відбувається нарівні з процесом їх диференціації (див. Диференціація та інтеграція наук).

Протилежне поняття — дезінтеграція.

Література 
 Світова та європейська інтеграція: організаційні засади: Навч. посіб. / ред.: Я. Й. Малик, М. З. Мальський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2001. — 402 c.

Посилання 
 Інтеграція  // ЕСУ
 http://slovopedia.org.ua/42/53383/283032.html 
  

Макроекономіка
Глобалізація
Надпопулярні статті